Bosniakken, een bevolkingsgroep die voornamelijk in Bosnië en Herzegovina leeft
Bosniak (paard), een paardenras